Broad Acres ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Broad Acres (Delaware)
 Broad Acres (Michigan)
 Broad Acres (New Hampshire)
 Broad Acres (Pennsylvania)
 Broad Acres (Tennessee)